

Toponymie 

 Roden (Bavière), une commune de Bavière (Allemagne)
 Roden (Pays-Bas), une commune des Pays-Bas
 Roden, Sarre
 Ober-Roden, Hesse
 Nieder-Roden, Hesse
 Nieuw-Roden

Patronymie 

 Claudia Roden
 Constant Roden
 Benjamin Roden (1902–1978)
 Emmo von Roden (1892–1945)
 Evert van Roden
 Günter von Roden
 H. W. Roden
 Holland Roden
 Karel Roden
 Max Roden
 Paul Roden

Voir aussi
Rhoden
Rohden

Homonymie de patronyme